Claude Appay, un auteur dramatique du  siècle ;
 Émile Appay (1876-1935), peintre français.